

Patronyme 
 Jules Van Ysendyck (1836-1901) est un architecte belge.

Toponyme 
 Rue Van Ysendyck à Bruxelles.